Yoshinori Watanabe (filmproducent) (1930-2019), een Japanse film- en televisieproducent
 Yoshinori Watanabe (misdadiger) (1941-2012), een Japanse misdadiger